EVN — значения:
 EVN AG — австрийская международная энергетическая компания
 Европейская РСДБ-сеть () — интерферометрический массив радиотелескопов.
 Vietnam Electricity.
 код IATA аэропорта Звартноц.